Знання
 «Знание» — видавництво в Москві, засноване в 1951 році;
 «Знання» — видавництво в Києві, засноване в 2003 році.
 Всесоюзне товариство «Знання» — просвітницьке товариство в СРСР, засноване в 1947 році.
 Товариство «Знання» України — громадська науково-просвітницька організація України, заснована в 1948 році.
 11481 Знання —  астероїд, відкритий 1987 року.